Żona i nie żona – powieść Stefana Kiedrzyńskiego
 Żona i nie żona – film z 1939 w reżyserii Emila Chaberskiego, ekranizacja powieści